Andros – grecka wyspa na Morzu Egejskim, w archipelagu Cyklad
 Andros – wyspa na Bahamach
 Andros Town – miasto na Bahamach na wyspie Andros
 Andros – polska grupa muzyczna
 Andros – postać z serialu Power Rangers w Kosmosie

Zobacz też 
 Bitwa morska pod Andros, Cair Andros, Jednostka regionalna Andros